Sonbol steht für:

 Sonbol – Rallye durch den Gottesstaat, einem deutschen Dokumentarfilm

Sonbol ist der Familienname folgender Personen:

 Sherif Sonbol (* 1956), ägyptischer Fotograf